Javier Fernández – scenografo spagnolo
Javier Fernández Aguado – economista e saggista spagnolo, esperto in management
Javier Fernández López – pattinatore artistico su ghiaccio spagnolo